Adélaïde de Normandie désigne plusieurs princesses dans la maison ducale de Normandie :
 Adélaïde (ou Adelise, ou Aélis) (v.1002-v.1038), fille de Richard II, duc de Normandie, et de Judith de Bretagne, mariée à Renaud , comte palatin de Bourgogne ;
 Adélaïde (ou Adèle, ou Aélis) (v.1026-v.1090), comtesse d'Aumale, fille illégitime de Robert le Magnifique, duc de Normandie, mariée successivement à Enguerrand II de Ponthieu, Lambert II de Lens et Eudes II de Troyes ;
 Adélaïde (?-av.1113), fille de Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre.

Rollonides
Homonymie dynastique